Pleisch ist der Name von:

 Manuel Pleisch (* 1990), Schweizer Skirennläufer
 Thomas Pleisch (1913–1936), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bleisch